famille
 famille Papeians de Morchoven, une famille contemporaine de la noblesse belge ;

personnalité
 Christian Papeians de Morchoven (1924-2008), un moine bénédictin, écrivain, professeur et historiographe belge ;
 Pierre Papeians de Morchoven (1914-2008), un peintre belge et moine bénédictin de l'abbaye de Zevenkerke, qui fut successivement missionnaire en Chine et cofondateur de l'Abbaye de Valyermo.